Bridgeman :

Patronyme 
 Bill Bridgeman (1916-1968), pilote d'essais américain
 Charles Bridgeman (1690–1738), paysagiste anglais
 Francis Bridgeman (1848-1929), amiral de la Royal Navy
 Francis Charles Bridgeman (1846-1917), officier britannique
 John Bridgeman (1916-2004), sculpteur britannique
 Junior Bridgeman (1953-), joueur américain de basket-ball
 Noel Bridgeman (1947-2021), batteur et percussionniste irlandais
 Robin Bridgeman (3 vicomte Bridgeman ; 1930-), pair et homme politique britannique

Toponyme 
 Île Bridgeman, île de l'Antarctique

Voir aussi 
 Bridgeman Art Library v. Corel Corporation

Homonymie de patronyme